Тупак Амару (; ) може да се односи на:

 Тупак Амару I, последњи Инка из побуњеничке династије Вилакабамба.
 Тупак Амару II, вођа домородачког устанка против Шпанаца крајем 18. века, кога су Шпанци, кад су га напокон ухватили, рашчетворили, а делове његовог тела послали у различите крајеве вицекраљевства Перу. 
 Тупак Амару (револуционарни покрет), перуанска терористичка организација
 Тупак Амару Шакур, амерички хип-хоп музичар